Mala Mòrt (en francès Malemort-sur-Corrèze) fou un municipi del Llemosí i de Corresa, fins al 2016 quan fou fusionat juntament amb Venarçal a un nou municipi anomenat Malamòrt.

Evolució demogràfica

Administració

Referències